Lilla Bjursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Bjursjön, Västergötland, sjö i Skövde kommun,  (19,7 ha)
Lilla Bjursjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Lilla Bjursjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (36,7 ha)
Lilla Bjursjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (9,98 ha)

Se även
Bjursjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn